ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1943—1944 — 50-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад команди

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Чемпіонат Німеччини

Кубок Німеччини 

Відбірковий раунд

Основна сітка

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1943–1944
Ферст Вієнна